Dollstädt ist ein Ortsname:

 Dollstädt, Kreis Preußisch Eylau, Ostpreußen: Krasnosnamenskoje (Kaliningrad, Bagrationowsk), Siedlung im Rajon Bagrationowsk, Oblast Kaliningrad, Russland
 Alt (Adlig) Dollstädt, Kreis Preußisch Holland, Ostpreußen: Stare Dolno, Dorf im Powiat Elbląski, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen
 Neu Dollstädt, Kreis Preußisch Holland, Ostpreußen: Nowe Dolno, Dorf im Powiat Elbląski, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen

Siehe auch:
 Döllstädt
 Döllstedt